Колумбија Сити има више значења:
 Колумбија Сити (Индијана)
 Колумбија Сити (Орегон)